Rijksweg 2
 Provinciale weg 225
 Utrechtseweg (Heelsum) (voormalig deel N225)
 Provinciale weg 237